Krasin nazwa dwóch radzieckich lodołamaczy nadana na cześć Leonida Krasina:
 „Krasin (1927)”, który w 1928 r. zasłynął udaną akcją ratowniczą, podczas której uratował zaginioną ekspedycję arktyczną Umberto Nobilego ze sterowca "Italia".
 „Krasin (1976)”, który do dziś wykorzystywany jest do celów badawczych i ćwiczeń wojskowych.

Linki zewnętrzne 
 

Lodołamacze
Radzieckie statki
Rosyjskie statki